Esta é a discografia de MC Livinho, cantor brasileiro de funk paulista.

Álbuns

Álbuns de estúdio

Extended plays (EPs)

Singles
Como artista principal

Como artista convidado

Singles promocionais

Ver também
Lista de canções de MC Livinho

Mc Livinho